Ирменгарда Турская (; 804, Эльзас, Франкская империя — 20 марта 851, монастырь Святых Сесилии и Агаты в Эрстейне, в окрестностях Страсбурга) — жена императора Запада Лотаря I.

Биография 
Ирменгарда, дочь графа Тура Гуго II Боязливого из династии Этихонидов и Авы, родилась в 804 году в Эльзасе и с детства была воспитана матерью в духе христианского благочестия. Бо́льшую часть детства и юности Ирменгарда провела в  в Брешиа, где завершила своё образование.

Когда встал вопрос о выборе жены для старшего сына императора Людовика I Благочестивого Лотаря, было принято решение, что ею станет Ирменгарда. Бракосочетание состоялось 15 октября 821 года в Тьонвиле. На церемонии присутствовали 32 прелата (в том числе, епископ Страсбурга Адалох) и многие знатные люди Франкской империи. В качестве «утреннего дара» Лотарь передал супруге город Эрстейн (в окрестностях Страсбурга), а в 834 году предоставил Ирменгарде опеку над монастырём Святой Юлии.

Отличаясь смирением и благочестием, Ирменгарда всю свою жизнь посвятила делам благотворительности и покровительства переданным её попечению владениям. После смерти в 836 году учителя Лотаря, аббата Валы из Корби, она из собственных средств оплатила чтение молитв за помин души усопшего.

20 октября 837 года умер и отец Эрменгарды, граф Гуго. По соглашению с дядей своего отца, графом Зундгау Лиутардом, Ирменгарда получила обширные земли в Эльзасе (в том числе, поселение Эшери), богатые серебряными рудниками. По повелению Ирменгарды здесь была построена церковь, которую она, с согласия мужа, передала аббатству в Горзе. Это дарение было подтверждено хартией императора Лотаря II, выданной в Страсбурге 15 октября 859 года, однако ряд историков считают эту хартию позднейшей подделкой и называют настоящим дарителем отца Ирменгарды, графа Гуго II Турского.

В 849 году в Эрстейне Ирменгарда основала женский бенедиктинский монастырь Святых Сесилии и Агаты (в настоящее время разрушен), даровав аббатству почти весь город. Хартия о дарении сохранилась в архиве Страсбурга. Она подтверждена папой римским Львом IV, однако существуют серьёзные сомнения в её подлинности.

В конце жизни Ирменгарда удалилась в этот монастырь, где и скончалась в Страстную пятницу 20 марта 851 года. Она была похоронена на территории монастыря. Здесь, до того как пропал во время Великой французской революции, находился надгробный камень Ирменгарды с эпитафией, написанной Рабаном Мавром, в которой воспевались христианские добродетели Ирменгарды и её щедрость в отношении аббатства в Эрстейне. В известии о смерти Ирменгарды в «Бертинских анналах» она называется «христианнейшей королевой».

За своё благочестие и покровительство монастырям Ирменгарда Турская признана местночтимой святой Страсбургской епархии Римско-католической церкви. Её память отмечается 20 марта.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Этихониды
Супруги императоров Запада
Супруги правителей IX века
Святые по алфавиту
Католические святые
Святые периода Каролингов
Христианские святые IX века
Персоналии:Средне-Франкское королевство